Həsənov ist der Familienname folgender Personen:
 Cəbrayıl Həsənov (* 1990), aserbaidschanischer Ringer
 Faiq Həsənov (* 1940), aserbaidschanischer Schachschiedsrichter, -funktionär und Fernsehmoderator
 Jasur Hasanow (* 1989), usbekischer Fußballspieler
 Natig Hasanov (* 1977), aserbaidschanischer Gewichtheber
 Rəhim Həsənov (* 1983), aserbaidschanischer Fußballschiedsrichter
 Ramin Həsənov (* 1977), aserbaidschanischer Diplomat
 Sərdar Həsənov (* 1985), aserbaidschanischer Gewichtheber
 Südabə Həsənova (* 1947), aserbaidschanische Justizministerin und Richterin am Verfassungsgericht